Eveno puede referirse a:
Eveno, un río de Etolia-Acarnania, Grecia.
 Eveno, un ciudadano ateniense mencionado en el diálogo Fedón de Platón.
 Según la mitología griega, el rey de Etolia Eveno se ahogó en las aguas del río Eveno cuando perseguía a Idas, quien había capturado a su hermana, la princesa Marpesa.